Verdeja puede referirse a:

 el tanque ligero español Verdeja; o
 el nombre común de una variedad de la planta Vitis vinifera (vid) y de su fruto, de color verde aunque esté madura.